Marion Dufresne steht für:

 Marion Dufresne (Schiff, 1972), französisches Forschungs- und Versorgungsschiff
 Marion Dufresne (Schiff, 1995), französisches Forschungs- und Versorgungsschiff

Marion du Fresne ist der Familienname folgender Personen:
 Marc-Joseph Marion du Fresne (Marc-Joseph Marion Dufresne; 1724–1772), französischer Marineoffizier

Siehe auch:
 Mont Marion-Dufresne, Berg auf der Île de l’Est, Crozetinseln, französische Süd- und Antarktisgebiete